Скраћеница МКС се може односити на:

 Међународну космичку станицу
 Међународни кривични суд
 Међународну класификацију стандарда